Kloster Limburg an der Lahn steht für:

 Franziskanerkloster Limburg
 Franziskanerinnenkloster Limburg, siehe Kloster Bethlehem (Limburg an der Lahn) 
 Pallottinerkloster Limburg, siehe St. Marien (Limburg an der Lahn)
 Pallottinerinnenkloster Limburg, siehe Kloster Marienborn (Limburg an der Lahn)
 Wilhelmitenkloster Limburg